Crăciunescu ist der Familienname folgender Personen:
 Florența Crăciunescu (1955–2008), rumänische Diskuswerferin
 Ion Crăciunescu (* 1950), rumänischer Fußballspieler und -schiedsrichter
 Theodor Crăciunescu (* 1977), rumänischer Fußballschiedsrichter